Luding steht für:
 eine Web-Spieledatenbank, siehe Luding (Datenbank)
 einen Kreis in Garzê, Provinz Sichuan, China, siehe Luding (Garzê)
 eine Brücke im Kreis Luding, siehe Luding-Brücke

Luding ist der Familienname folgender Personen:
 Christa Luding-Rothenburger (* 1959), deutsche Sportlerin
 Ernst Luding (1942–2022), deutscher Eisschnelllauftrainer
 Martin Luding (* 1971), deutscher Theater- und Filmschauspieler